Il terzo segreto (The Third Secret) – film del 1964 diretto da Charles Crichton
Il terzo segreto (The Third Secret) – romanzo di Steve Berry del 2005